Timea Bacsinszky e Caroline Garcia erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Il doppio del torneo di tennis Suzhou Ladies Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tímea Babos e Michaëlla Krajicek hanno sconfitto in finale Han Xinyun e Eri Hozumi per 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Tamarine Tanasugarn /  Zheng Saisai (semifinale)
  Chan Chin-wei /  Xu Yifan (quarti di finale)

  Noppawan Lertcheewakarn /  Varatchaya Wongteanchai (quarti di finale) 
  Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Suzhou Ladies Open 2013